A magyar történelem folyamán a ma is meglehetősen gyakori Balogh családnévből a nemesek között is akadt bőven. Ezek az általában vérségi rokonságban nem álló családok a teljesség igénye nélkül a következők:

 Balogh család (almási)
 Balogh család (bábonyai)
 Balogh család (balkányi)
 Balogh család (barátosi)
 Balogh család (béri)
 Balogh család (bődi)
 Balogh család (érkeserűi)
 Balogh család (galántai)
 Balogh család (gömöri)
 Balogh család (kiskéri)
 Balogh család (mankóbükki)
 Balogh család (nebojszai)
 Balogh család (nemcsici)
 Balogh család (ócsai)
 Balogh család (szentimrei)
 Balogh család (teleki)

 Baloghy család (balogi), ez a család szintén előfordul Balogh formában is